Atos das Leis em Gales 1535-1542 — País de Gales é anexado à Inglaterra
 Atos de União de 1707 — Reino da Escócia e Reino da Inglaterra são unidos sob a designação de Grã-Bretanha
 Ato de União de 1800 — Irlanda é agregada à Grã-Bretanha formando-se assim o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda
 Ato de União de 1840 — as duas colônias britânicas no Canadá unem-se formando um única província

Ver também 
 União pessoal

Desambiguações de tratados